|-
| 22001 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22002 Richardregan ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22003 Startek ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22004 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22005 Willnelson ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22006 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22007 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22008 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22009 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22010 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22011 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22012 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22013 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22014 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22015 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22016 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22017 - ||  || 10 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22018 ||  || 8 decembrie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 22019 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22020 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22021 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22022 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22023 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22024 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22025 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22026 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22027 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22028 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22029 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 22030 - ||  || 7 decembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 22031 - ||  || 14 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 22032 Mikekoop ||  || 9 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22033 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22034 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22035 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22036 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22037 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22038 Margarshain ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22039 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22040 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22041 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22042 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22043 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22044 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22045 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22046 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22047 - ||  || 15 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22048 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22049 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 22050 - ||  || 31 decembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 22051 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22052 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22053 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22054 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22055 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22056 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22057 Brianking ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22058 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22059 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22060 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22061 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22062 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22063 Dansealey ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22064 Angelalewis ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22065 Colgrove ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22066 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22067 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22068 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22069 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22070 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22071 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22072 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22073 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22074 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22075 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22076 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22077 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22078 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22079 Kabinoff ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22080 Emilevasseur ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22081 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22082 Rountree ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22083 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22084 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22085 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22086 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22087 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22088 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22089 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22090 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22091 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22092 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22093 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22094 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22095 - ||  || 11 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22096 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22097 - ||  || 21 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22098 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 22099 - ||  || 14 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 22100 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-